Фёдор Андрее́вич Козло́в (19 февраля 1919 — 18 ноября 1971) — советский военный деятель, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Полковник.

Биография

Довоенные годы 
Родился в русской крестьянской семье. В 1939 году окончил Ставропольский педагогический институт, после чего работал директором школы.

С 1939 года — проходил службу в рядах Красной Армии. Место призыва: Шпаковский РВК, Орджоникидзевский край, Шпаковский район. В 1941 году окончил Борисовское военно-инженерное училище в Архангельске.

Участие в Великой Отечественной войне 
С 6 сентября 1941 года принимал участие в боях на фронтах Великой Отечественной войны. В 1942 году вступил в ВКП(б).

Подвиг 
1 августа 1944 года, будучи командиром 270-го инженерно-сапёрного батальона (64-я инженерно-сапёрная бригада, 8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт), обеспечил переправу трёх артиллерийских полков, миномётного дивизиона, боеприпасов и другого имущества через Вислу северо-восточнее Магнушева, что позволило развить успех в боях на плацдарме.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за мужество, отвагу и героизм в борьбе против немецко-фашистских захватчиков ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5930).

После войны 
В 1950 году окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе.

Занимал должности в оперативном управлении штаба Краснознамённого Закавказского военного округа в Тбилиси. Начальник оперативного управления 4-й общевойсковой армии в Баку. В 1962—1963 — военный советник при посольстве СССР в Республике Куба. Военный советник в Сомали.

18 ноября 1971 года полковник Ф. А. Козлов умер от острой сердечной недостаточности, находясь в командировке в Могадишо, Сомали. Похоронен , на Октябрьском кладбище.

Семья 
Жена — Нина Васильевна Козлова. Дочь — Людмила Фёдоровна Козлова (1946—2013). Два внука.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза.
 Орден Ленина.
 Орден Отечественной войны I степени.
 Орден Отечественной войны II степени.
 Орден Красной Звезды.
 Орден Красной Звезды.
 Орден Красной Звезды.
 Медаль «За оборону Сталинграда».
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970).
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945).
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965).
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР».
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота».
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР».
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967).
 Знак «Гвардия».
 Знак МО СССР «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» (24 апреля 1970).

Память 
 Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны в Парке Победы г. Москва.
 Установлен надгробный памятник на могиле Героя.
 Именем Ф. А. Козлова названа улица в селе Благодатное (Петровский район Ставропольского края).

Галерея

Примечания

Литература 
 
 Их имена никогда не забудутся. Ставрополь, 1968, кн. 1. / стр. 139—140.

Ссылки 
 [www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&000/Date/Death/Y1971 Библиотека. Люди и книги]. .
 Козлов Фёдор Андреевич
 

Командиры батальонов в Великой Отечественной войне
Сапёры Великой Отечественной войны
Выпускники Ставропольского государственного университета
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Члены КПСС
Персоналии:Баку
Персоналии:Москва
Персоналии:Тбилиси
Умершие от сердечной недостаточности